Ведме́жик — гора в Украинских Карпатах, в горном массиве Горганы, на хребте Довбушанка. Расположена восточнее села Быстрица Надворнянского района Ивано-Франковской области.

Высота — 1737 м. Северный склон очень крутой, местами с обрывами. Юго-восточный и западный склоны пологие, по которым можно пройти до вершин Довбушанка (1754 м) и Пикун (1657 м).

Вершина и склоны горы, как и другие горы хребта Довбушанки, покрыты каменными осыпищами, местами поросшими сосной горной. При южном склоне расположены истоки реки Зубровки (Зеленица), притока Быстрицы Надворнянской.

Гора расположена в пределах природного заповедника «Горганы».

Источники 
 Ведмежик

Карпаты
Горные вершины Украинских Карпат
Украинские Карпаты
Горы Украины
Горганы